Leuppi ist der Familienname folgender Personen:

 Leo Leuppi (1893–1972), Schweizer Maler, Grafiker und Plastiker
 Samir Leuppi (* 1993), Schweizer Schwinger